Spust:
 spust – element mechanizmu spustowego broni palnej
 spust – przycisk aparatu fotograficznego, służący do rozpoczęcia wykonywania zdjęcia
 spust – w hydrotechnice, rodzaj urządzenia upustowego
 spust kondensatu – urządzenie

Zobacz też 
 mechanizm spustowy